Pierwszy rząd Jensa Stoltenberga (2000–2001)
 Drugi rząd Jensa Stoltenberga (2005–2013)